

Personnalités 

  (né en 1946), joueur polonais de hockey sur glace ;
  (née en 1947), actrice polonaise ;
 Małgorzata Tkacz-Janik (née en 1965), femme politique et féministe polonaise ;
 Virlana Tkacz (née en 1952), metteuse en scène et écrivaine américaine ;
  (né en 1939), athlète polonais ;
  (né en 1969), joueur polonais de hockey sur glace.